Это список американских фондовых бирж. Также смотрите полный Список фондовых бирж мира.

См. также 

Списки бирж